Andrzej Tyc (ur. 1942) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych, senator II kadencji.
 Bogdan Tyc (1956–2020) – polski producent i wydawca muzyczny.
 Ewa Tyc-Karpińska (ur. 1941) – polska medalierka, projektantka polskich monet.
 Teodor Tyc (1896–1927) – polski historyk i działacz narodowościowy.
 Waldemar Tyc – polski ekonomista, dr hab. 
 Wojciech Tyc (ur. 1950) – polski piłkarz grający na pozycji napastnika. 
 Zofia Mocarska-Tyc (ur. 1943) – polska historyk literatury, specjalizująca się w literaturze XIX wieku i korespondencji sztuk.